

Patronyme 
Le nom de Lasker est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique). Il signifie "personne de la ville polonaise de Lask".

Albert Lasker (1880-1952), pionnier de la publicité et fondateur du Prix Albert Lasker pour la recherche médicale,
 son fils, Edward Lasker (1912-1997), homme d'affaires américain, mari de Jane Greer,
 son petit-fils, Lawrence Lasker, producteur et scénariste américain,
Anita Lasker-Wallfisch (née en 1925), violoncelliste et survivante de l'Orchestre des femmes d'Auschwitz,
Bertold Lasker (1860-1928), joueur d'échecs allemand, frère d'Emanuel,
Eduard Lasker (1829-1884), politicien allemand,
Edward Lasker (1885-1981), joueur d'échecs et de go américain,
Else Lasker-Schüler (1869-1945), poète juive allemande,
Emanuel Lasker (1868-1941), mathématicien et philosophe allemand, champion du monde d'échecs de 1894 à 1921,
Lawrence Lasker, producteur et scénariste américain.
Renate Lasker-Harpprecht (1924-2021), auteure et journaliste allemande.

Toponyme 
 Lasker, ville de Caroline du Nord.

Voir aussi
Laske
Laski
Lasky

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme